Die 84. Tour de Suisse wurde vom 6. bis 13. Juni 2021 als Teil der UCI WorldTour 2021 ausgetragen. Gesamtsieger der über acht Etappen gehenden Rundfahrt wurde der Ecuadorianer Richard Carapaz vom Team Ineos Grenadiers.

Nachdem die Tour im Vorjahr wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt wurde, bestätigten Anfang Mai 2021 die Veranstalter, dass die Tour de Suisse 2021 in einem eingeschränkten Rahmen stattfinden könne. Die Rennen fanden ohne Zuschauer am Start und Zieleinlauf statt, entsprechend wurde das Rahmenprogramm reduziert.

Im Vorfeld der 84. Tour de Suisse wurde am 5. und 6. Juni erstmals die Tour de Suisse Women ausgetragen. Beide Etappen wurden in Frauenfeld im Kanton Thurgau ausgetragen. Es siegte die britische Radrennfahrerin Elizabeth Deignan vor den Schweizerinnen Elise Chabbey, Gewinnerin der ersten Etappe, und Marlen Reusser.

Teilnehmer 
Startberechtigt waren alle 19 UCI WorldTeams. Dazu kamen drei Professional Continental Teams und ein Nationalteam von Swiss Cycling, die vom Veranstalter eine Wildcard erhielten. Nachdem ein Betreuer des belgischen Teams Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux positiv auf COVID-19 getestet worden war, zog sich das komplette Team nach der dritten Etappe von der Tour de Suisse zurück.

Etappenübersicht 
Die Tour de Suisse 2021 begann am 6. Juni 2021 mit einem Einzelzeitfahren in Frauenfeld und endete am 13. Juni mit der achten Etappe in Andermatt. Die Gesamtstrecke betrug 1030 km, dabei wurden insgesamt 17'500 Höhenmeter überwunden. Da die Räumung des Schnees aus dem Winter auf dem Nufenenpass und dem Sustenpass nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnte, wurde die Routenführung für die 6. und 8. Etappe wenige Tage vor Beginn der Rundfahrt angepasst.

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

8. Etappe

Gesamtwertung

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2021
Radrennen 2021